Unidad Praviana (UP) es una agrupación política, integrada por vecinos de Pravia (Principado de Asturias) creada en el en el año 2003, con la idea de resolver los problemas que afectan a los vecinos del municipio.

Véase también

Política de Asturias

Enlaces externos 

Página oficial de Unidad Praviana

Pravia